In der Liste der Kulturdenkmale in Alt Urgell sind alle 33 Kulturdenkmale der spanischen Comarca Alt Urgell aufgeführt.

Liste 

|}

Weblinks 

 Offizielle Liste der Generalitat de Catalunya

Alt Urgell
!Alturgell